Savant peut désigner :

 un scientifique ou un érudit ;
 une personne atteinte du syndrome du savant ;
 Savant, pseudonyme d'Aleksander Vinter, chanteur, producteur et DJ norvégien.

Voir aussi 
 Autiste savant
 Idiot savant
 Singe savant